Робе́рто Эрна́ндес: Эрнандес, Роберто (1938—2017) — мексиканский журналист, телекомментатор.
 Эрнандес, Роберто (род. 1964) — пуэрто-риканский бейсболист.
 Эрнандес, Роберто (род. 1964) — чилийский футбольный тренер.
 Эрнандес, Роберто (1967—2021) — кубинский легкоатлет.
 Эрнандес, Роберто (род. 1967) — мексиканский футболист.
 Эрнандес, Роберто (род. 1980) — доминиканский бейсболист.